Ноосфера — концепція, згідно з якою вважається, що із появою людства біосфера перейшла на іншу стадію розвитку.
 Ноосфера — українське науково-дослідне судно-криголам, флагман українського науково-дослідного флоту.